Волен:
 Волен — город в Швейцарии.
 Волен — горнолыжный курорт в Московской области (город Яхрома).
 Волен — швейцарский футбольный клуб из города Волен.
 Волен-Берн — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.